Чемпионат мира по фигурному катанию 1934 года был проведён Международным союзом конькобежцев 10—11 февраля в Осло (Норвегия) 16—18 февраля в Стокгольме (Швеция) и 23 февраля в Хельсинки (Финляндия). В Стокгольме прошли соревнования в мужском одиночном катании, в Осло в женском одиночном катании и в парном катании соревнования прошли в Хельсинки.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Ссылки 

Мир1934
Мир1934
Мир1934
Февраль 1934 года
Международные спортивные соревнования в Осло
Международные спортивные соревнования в Стокгольме
Международные спортивные соревнования в Хельсинки
Чемпионаты мира в Норвегии
Чемпионаты мира в Финляндии
Спорт в Финляндии в 1934 году
Спорт в Швеции в 1934 году
Чемпионаты мира в Швеции